Расу́л Рза (; настоящее имя Расул Ибрагим оглы Рзаев, ;  — 1 апреля 1981) — азербайджанский советский поэт, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1944), народный поэт Азербайджанской ССР (1960); лауреат Сталинской премии третьей степени (1951), Герой Социалистического Труда (1980). Являлся министром кинематографии Азербайджанской ССР (1945—1949), был депутатом ВС Азербайджанской ССР 1-го и 3—7-го созывов.

Биография 
Расул Рза родился 19 мая 1910 года в Геокчае в семье служащего. Однако эта дата рождения неточная. Год и день рождения поэта были записаны на одной из страниц Корана, который впоследствии бесследно исчез. Его отец — Мирза Ибрагим происходил из селения , расположенного в нескольких километрах от Геокчая, (ныне территория Уджарского района) работал сельским писарем и переводчиком в местной канцелярии. Он скончался, когда сыну было пять лет. Заботу о семье взял на себя родной брат матери — Мамед Гусейн Рзаев, фамилию которого впоследствии перенял Расул Рза. Дядя был любознательным человеком, увлекался поэзией и даже сам писал стихи. После революции он работал военкомом, секретарём райкома. Позднее Расул Рза отмечал, что «свою неосуществлённую мечту стать поэтом дядя завещал мне».

Расул Рза получил среднее образование в районной школе. Окончил ВГИК. Член ВКП(б) с 1939 года.

В 1937—1938 годах Р. Рза работал начальником сценарного отдела, а в 1942—1944 годах — директором Бакинской киностудии. В 1944—1946 годах был начальником управления по делам искусств Азербайджанской ССР. В 1948—1949 годах был министром кинематографии Азербайджанской ССР.

Депутат ВС Азербайджанской ССР 1-го 3—7 созывов. Был главным редактором Азербайджанской советской энциклопедии (с 1965 года), возглавлял ряд творческих и общественных организаций. Председатель правления СП Азербайджанской ССР (1938—1939).

Умер 1 апреля 1981 года. Похоронен в Баку на Аллее почётного захоронения.

Личная жизнь 

В 1931 году Расул Рза познакомился с поэтессой Нигяр Рафибейли, дочерью бывшего министра народного здравия и призрения АДР и Ганджинского губернатора Худадат-бека Рафибекова. В середине 1930-х гг. она подвергалась резкой критике. Подпись Расула Рза стояла под одной из таких разносных статей, о чём впоследствии он сожалел. Тем не менее, в тот период, отношения между ними существенно меняются. В своей автобиографии Расул Рза писал:

Как ни странно, эти события сблизили нас, выяснилось, что у нас с Нигяр одинаковые взгляды на многие проблемы литературы и жизни… В первое время при встречах мы говорили с ней о чём угодно, только не о любви. Спорили часами, забывая подчас об отдыхе, о еде. Впрочем, о любви тоже говорили, но эта любовь касалась больше произведений литературы, живописи, музыки. Не раз наши споры принимали «беспощадный» характер; не раз мы ссорились и расходились, казалось, окончательно, потом, конечно, мирились. Говорят, человеческие отношения похожи на нитку: она рвётся, и завязываются новые узлы, и от этого люди становятся ближе друг к другу.

11 февраля 1937 года они поженились. Их сын — Анар, 1938 года рождения, известный писатель, драматург, сценарист и режиссёр кино, председатель правления СП Азербайджанской ССР.

Творчество 
Расул Рза начал публиковаться с 1927 года. Первые стихотворения поэта печатались в газетах и журналах («Гяндж Ишчи», «Худжум», «Революция и культура» и др.) Стихи Расул Рза выпущены отдельными изданиями: «Чапей» (1932), «Си Ау» о национально-освободительном движении в Китае; «Письмо пионера» (1934), «Суровые дни», «Родина», «Месть! Месть!», «Верность». «Крылья» (1935); сборник стихов вышел в переводе на русский язык в издании Гослитиздата.

В конце 1920—1930-х писал об интернациональной борьбе против фашизма и колониализма, многообразной творческой жизни родного народа, о расцвете национальной культуры, о братской дружбе советских людей разной национальности. В начале 30-х годов XX века написал антифашистские и революционные стихотворения «Женщины», «Чинар», «Германия» (1934), «Мадрид», «Ингалесио», «Кармен», «Матери Назыма Хикмета», «Си-Ау», «Чапей», «Зарево освобождения», получившие широкое признание читателей. На Великую Отечественную войну годов откликнулся сборниками стихов и рассказов: «Бессмертные герои» (1943), «Ярость и любовь» (1942), «Бахтияр» (1942). Братьям из Южного Азербайджана он посвятил поэму «Новолуние» и ряд стихотворений. С 50-х годов в творческой палитре Расула Рза возобладали философские мотивы. В 1961 году Расул Рза посвятил поэму Н. Нариманову «Народный доктор». В 70-х годах написал поэмы «Вчера, сегодня и завтра», «1418», «Навстречу ветру». Расул Рза-автор рассказов и стихотворений для детей, создатель ряда научных и публицистических статей и очерков. Написал поэмы «Ленин» (1950), «Лейли и Меджнун» (1973); сборники стихов «Долгое эхо» (1970), «Против ветра» (1978); пьесы «Вэфа» (1943), «Братья» (1956), «Закон» (1963).

Перевел на азербайджанский язык произведения Низами («Хосров и Ширин»), Эсхила («Прометей прикованный»), Г. Лонгфелло, Дж. Байрона, Лопе де Вега, И. В. Гёте, Ш. Петёфи, П. Элюара, Г. Гейне, Т. Г. Шевченко («Гайдамаки» и др.), А. С. Пушкина («Полтава», «Граф Нулин» и др.), М. Ю. Лермонтова («Демон» и др.), Н. А. Некрасова («Кому на Руси жить хорошо»), Янки Купалы («А кто там идёт»), А. А. Блока, В. В. Маяковского («Владимир Ильич Ленин», «Хорошо», «Облако в штанах» и др.), А. А. Фадеева и многих других поэтов. Произведения Расула Рза переведены на многие иностранные языки.

Издания на русском языке 
 Избранные произведения в двух томах. — М., 1982.
 Избранное. — М., 1975.

Награды, премии, почётные звания 
 Сталинская премия третьей степени (1951) — за поэму «Ленин» (1950)
 Герой Социалистического Труда (1980)
 три ордена Ленина (1946, 1970, 1980)
 орден «Знак Почёта»
 
 народный поэт Азербайджанской ССР (1960)

Память 
 Именем Расула Рза названа одна из улиц Баку.

Примечания

Литература 
 
 Вэлијев М. вэ Хэлилов Г., Рэсул Рза, Бакы, 1960.

Ссылки 
 
 
 
 Авторский проект Дмитрия Карасюка
 Расул Рза. Краски. Цикл стихотворений в русских переводах. Исполняет Василий Белоцерковский (аудио) 

Азербайджанские поэты
Писатели-соцреалисты
Народные комиссары и министры Азербайджанской ССР
Члены КПСС
Коммунисты Азербайджана
Члены Союза писателей СССР
Выпускники ВГИКа
Литераторы, известные под псевдонимами
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 1-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 3-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Азербайджанской ССР 7-го созыва
Похороненные на Аллее почётного захоронения в Баку